Tallis peut faire référence à :

Patronyme 
 Frank Tallis (1958-), psychologue clinicien, spécialiste des troubles obsessionnels et auteur britannique de romans policiers historiques ;
 Gorden Tallis (1973-), joueur de rugby à XIII australien ;
 Thomas Tallis (1515-1585), compositeur et organiste anglais de la Renaissance.
Steve Tallis (1952-), chanteur et guitariste blues australien.

Autre 
 Tallis, nom commercial du réseau de transports en commun de la Communauté d'agglomération de Lons-le-Saunier.
 The Tallis Scholars, un ensemble vocal britannique, ainsi nommé en référence à Thomas Tallis (voir plus haut).

Homonymie de patronyme